Akalura ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Akalura Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)
 Akalura Lake, ein See im US-Bundesstaat Alaska (Kodiak Island)